Агрей (, ) — в древнегреческой мифологии эпитет Аполлона как покровителя охоты.

Ему, в этом звании, вместе с Дианой, также покровительницей охоты, был сооружён Алкафоем, сыном Пелопа, в Мегаре храм после того, как Алкафой, в награду за умерщвление киферонского льва, получил руку дочери мегарского царя, вместе с правом наследования его престола.

Литература 
 Агрей // Энциклопедический словарь, составленный русскими учёными и литераторами. СПб., 1861.

Эпитеты Аполлона